Соревнования по современному пятиборью на летних Олимпийских играх 2008 года в Пекине проходили 21 и 22 августа 2008 года на Стадионе Олимпийского спорткомплекса (бег, конкур), во Дворце плавания «Индун» (плавание) и в Олимпийском зелёном конвеншн-центре (фехтование, стрельба).

Разыгрывались два комплекта медалей — в личных соревнованиях мужчин и женщин.

Город: Пекин,  

Дата проведения: 21-22 августа 2008 года.

Участники: 36 мужчин и 36 женщин из 27 стран.
 
Самый молодой участник 

 мужчины: Яниэль Веласкес  (21 год, 39 дней)

 женщины: Рита Санс-Агеро   (16 лет, 289 дней)
 
Самый старейший участник

 мужчины: Эдвинас Крунголцас  (35 лет, 210 дней) 

 женщины: Шейла Таормина   (39 лет, 158 дней)

Медали

Общий зачёт

Медалисты

Результаты

Мужчины

Женщины

Квалификация

Мужчины

Женщины 

Примечание: Атлеты, отмеченные звездочкой (*), уже квалифицировались, страны с двумя звездочками (**) уже выбрали свою квоту атлетов.

*** Лучший финалист NORCECA, лучший финалист Южной Америки и 2 лучших финалиста с Панамерики.

**** Неиспользованные квоты

***** Если 1 и более атлетов квалифицируются по нескольким критериям, остающиеся позиции будут заполнены согласно Мировому рейтингу Пятиборья.

^ Квалификация аннулирована.

Примечания